Héctor Faubel (Llíria, 1983. augusztus 10. –) korábbi spanyol motorversenyző, legutóbb a MotoGP Moto3-as kategóriájában versenyzett.

Karrierje 

A MotoGP-ben 2000-ben mutatkozott be a nyolcadliteresek között, két szabadkártyás futamon, amelyeken nem szerzett pontot. Egy évvel később ugyanúgy két versenyen vett részt, és 2000-hez hasonlóan ismét nem szerzett pontot.

2002-ben már teljes szezonra szóló szerződést kapott, azonban már a 250-esek között. Egészen 2004-ig itt szerepelt, azonban átütő sikert nem tudott elérni. Legjobb eredménye egy brazíliai hatodik hely volt, ezen kívül legtöbbször a pontszerzésért kellett harcolnia.

2005-re visszatért a legkisebbekhez, hogy ott építse ismét fel magát. Ekkor három futamon tudott dobogóra állni, év végén pedig kilencedikként zárt összetettben. 2006-ban tovább tudott fejlődni, Törökországban megszerezte pályafutása első győzelmét is. Ehhez később még egyet tudott ebben az évben hozzátenni, ugyanis a szezonzárón, Valenciában is őt intették le elsőként. Év végén csapattársát, Álvaro Bautistát koronázták világbajnokká, Faubel mögötte és Mika Kallio mögött harmadik lett.

2006-os jó teljesítménye után egy évvel később már ő számított a világbajnokság favoritjának. Az év során végig kiélezett, az utolsó pillanatig nyílt harcot folytatott Talmácsi Gáborral, amely a szezonzárón Faubel kilökési kísérletében csúcsosodott ki, ám végül a magyar pilóta elleni kísérlete nem járt sikerrel, és öt ponttal lemaradt Talmácsi mögött.

2008 és 2010 között ismét a középső géposztályban versenyzett (2010-től a Moto2 váltotta fel a régi, 250-es kategóriát), azonban korábbi próbálkozásaihoz hasonlóan ezúttal sem tudott komoly eredményeket felmutatni, mindössze egyszer tudott dobogóra állni. 2011-ben visszatért a legkisebbekhez (2012-től Moto3), és szerzett még öt dobogós helyezést (benne egy győzelemmel), majd a sikertelen 2012-es év után visszavonult.

Statisztika

Teljes MotoGP-eredménylistája

Jegyzetek

További információk 
Héctor Faubel weboldala

Spanyol motorversenyzők
1983-ban született személyek
Élő személyek